Hill, s polnim imenom Embassy Hill, je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil dirkač Graham Hill in je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Moštvo je nastopilo na enainštiridesetih dirkah in osvojilo štiri prvenstvene točke, dve Alan Jones s petim mestom na Veliki nagradi Nemčije v sezoni 1975, eno Tony Brise s šestim mestom na Veliki nagradi Švedske v sezoni 1975, eno pa Graham Hill s šestim mesto na Veliki nagradi Švedske v sezoni 1974. Po smrtni Grahama Hilla se je moštvo umaknilo iz Formule 1.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1973
Športna moštva, razpuščena leta 1975